Ullerud kan syfta på:

Ulleruds landskommun – en tidigare kommun i Värmlands län 1952–1974
Ulleruds församling – en församling i Karlstads stift 2006–2013

Se även
Nedre Ulleruds socken
Nedre Ulleruds landskommun
Nedre Ulleruds församling
Övre Ulleruds socken
Övre Ulleruds landskommun
Övre Ulleruds församling